An Alarc’h () — традиционная бретонская песня, повествующая о возвращении из изгнания в Англии бретонского герцога Жана де Монфора (известного как «Лебедь Монфор») и выдворении французской армии под предводительством Дюгеклена с территории герцогства в 1379 году. Песня входит в сборник бретонских песен под названием «Barzaz Breiz» (Бретонские баллады), датируемый 1839 годом.
Свои вариации исполнения песни записали, помимо прочего, Алан Стивелл и Жиль Серва.

Шотландская народная песня «The Twa Corbies», представляющая собой вариацию английской «Три ворона», исполняется стараниями П. М. Блитмена с размерностью «An Alarc’h»-а.

Текст

Записи 
 «À l’Olympia», Алан Стивелл (1972, Fontana, 6399 005)
 «Je Ne Hurlerai Pas Avec Les Loups», Жиль Серва (1983, Kalondour, 814 362-1)
 «Tri Yann an Naoned», Tri Yann (1972, Kelenn, 6332 626)

Примечания 

Фольклор Бретани
Бретонские песни
Народные песни